Liang Chen e Wang Yafan erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte in finale da Varatchaya Wongteanchai e Yang Zhaoxuan con il punteggio di 4–6, 6–4, [10–7].

Teste di serie 

  Liang Chen /  Wang Yafan (finale)
  Darija Jurak /  Nicole Melichar (primo turno)

 Chan Chin-wei /  Barbora Krejčíková (primo turno)
 Marina Mel'nikova /  Aleksandra Panova (quarti di finale)

Wild card 

  Liu Fangzhou /  Jawairiah Noordin (primo turno)

 Nao Hibino /  Ling Zhang (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Malaysian Open 2016
WTA Tour 2016